Shanz Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Wotho Atoll (atoll i Marshallöarna), 
 Wotho, ö, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar